Die Abkürzung PBSA steht für:

 Pravasi Bharatiya Samman Award, eine Auszeichnung durch den Indischen Staatspräsidenten
 Pakistan Boy Scouts Association, eine Pfadfinderorganisation Pakistans
 Papers of the Bibliographical Society of America, die Quartalszeitschrift der Bibliographical Society of America
 Peter Behrens School of Architecture (Peter-Behrens-Werkkunstschule Düsseldorf), 1971 in die Fachhochschule Düsseldorf integriert
 2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäure, eine chemische Substanz zur Photoprotektion

PBSA